Вороньківська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Вороньківська сільська рада — Полтавська область, Чорнухинський район
 Вороньківська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район